Дубенко Евгений Григорьевич (род. 22 мая 1929-13 августа 2020 г.Харьков) — советский и украинский врач-невропатолог, заслуженный деятель науки УССР — 1985, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники — 1993.

Родился в селе Потоки  Кременчугского района Полтавской области. В 1954 году окончил лечебный факультет Харьковского медицинского института. Работает в этом же институте почти все время — на кафедре нервных болезней, от ординатора до профессора. С 1962 года доцент, в 1969 — профессор кафедры. 1971 года — заведующий кафедрой нервных болезней — по неврологу Г. Д. Лещенко, в 2002—2004 гг. — профессор этой кафедры. С 2002 года кафедрой заведует академик УАН И. А. Григорова. С 2005 года — профессор неврологии кафедры общей практики — семейной медицины. Развивал исследования в направлении ранней сосудистой патологии мозга и профилактической ангионеврологии.

За цикл работ по принципах профилактики острых и хронических нарушений мозгового кровообращения удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники 1993 года. В том же году избран академиком АН высшей школы.

По его руководством созданы направления изучения атеросклероза у людей разных профессий, болезни Паркинсона, заболеваний вегетативной нервной системы. Изучал механизмы развития эпилепсии, биохимические основы формирования эпилептического очага.

Является автором более 300 научных работ, из них 5 монографий, учебника и учебных пособий для врачей и студентов.

Под его руководством подготовлено 6 докторских и 41 кандидатская диссертация. Создал крупную школу клиницистов-неврологов и ученых. Дубенко — член Европейской федерации неврологических обществ, Комитета по образованию Всемирной неврологической федерации.

Более 30 лет возглавлял Харьковское научное общество неврологов, по тому — почетный председатель. С 1985 года — заслуженный деятель науки УССР, — за выдающиеся заслуги в области неврологии.

Источники 
 Харьковский национальный университет
 Кафедра неврологии
Выпускники Харьковского национального медицинского университета
Доктора медицинских наук
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся 22 мая
Персоналии:Харьков
Педагоги Украины
Родившиеся в Кременчугском районе